Бакрче также Бакырчи — название населённых пунктов:
 Бакрче — село в Апастовском районе Татарстана.
 Бакрче — деревня в Зеленодольском районе Татарстана.